Kulturbunker steht für:

 Kulturbunker Emden, siehe Bunker in Emden
 Kulturbunker Hannover, auch: Kulturbunker Hainholz, zur begehrbaren Monumentalskulptur und zur Sozialen Plastik ausgebaute Bunkerruine im hannoverschen Stadtteil Hainholz
 Kulturbunker Kassel in Kassel-Mitte
 Kulturbunker Köln-Mülheim
 Kulturbunker Schmickstraße in Frankfurt-Ostend, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Ostend
 Kulturbunker Vulkan in Bremen-Vegesack